El Ministerio de Agricultura de España fue un departamento ministerial con competencias en agricultura en el segundo Gobierno de Suárez (legislatura constituyente), en el tercer Gobierno de Suárez y en el Gobierno de Calvo-Sotelo ( legislatura). Existió con esta denominación desde 1977 hasta mayo de 1981.

Titulares 

 (1977-1978): José Enrique Martínez Genique
 (1978-1981): Jaime Lamo de Espinosa y Michels de Champourcin

Historia 

El 13 de mayo de 1981 se publicó en el Boletín Oficial del Estado un real decreto por el cual el Ministerio de Agricultura pasó a denominarse Ministerio de Agricultura y Pesca.

Referencias 

Agricultura
Agricultura